Цхинва́льский район — единица административного деления Республики Южная Осетия. Находится на юге республики, граничит с остальными тремя районами и с Грузией. Административный центр — город Цхинвал, который в состав района не входит.

История 
После образования Юго-Осетинской автономной области Цхинвальский район стал одним из 14 её районов. В 1940 году число районов было сокращено до четырёх — Джавский, Знаурский, Ленингорский и Сталинирский. В 1960 году Сталинирский район переименован в Цхинвальский. В 1962 Цхинвальский район был упразднён, а в 1965 — восстановлен.

Район сильно пострадал в результате грузино-осетинского конфликта в начале 1990-х годов (наиболее пострадали сёла Хелчуа, Сарабук, Кохат, Монастер, Мамитыкау) и в ходе военных действий в августе 2008 года. В 2008 году наибольший урон был нанесён осетинским сёлам Сарабук, Приси, Дменис, Хетагурово, Сатикар.. Грузинские анклавные сёла Тамарашени, Курта, Ачабети, Кехви и другие были сожжены и фактически перестали существовать.

Весной 1993 года основалось селение-спутник "Ногкау" западнее города Цхинвал  беженцами-осетинами из Центральной Грузии.
В 1994 году район подписал договор  экономической, социально-культурной значимости с Пригородным районом Северной Осетии-Алании.
С 2012 года район выделяется из всех четырёх районов Республики более развитой инфраструктурой и уровнем жизни. Весной 2022 года сёла Хетагурова, Ногкау, Тбет были подключенны к водоводу Едисс-Цхинвал.

География 
В 1940-х годах построена ГЭС на реке Большая Лиахви, севернее села Кехви, мощностью в 200 кВт. В 2007 году мощность достигала 1 МВт.

Также в Цхинвальском районе расположены Зонкарское водохранилище на реке Малая Лиахви и Лиахвский заповедник.

В Цхинвальском районе распространены вторичные колюче-кустарниковые степи на месте сведённых равнинных лесов. Здесь произрастают шиповник, боярышник, калина, королёк, хурма, виноград, инжир, арбуз, слива, держидерево, граб, крушина… Из животных обитают хомяки, полёвки, полевые мыши, ежи, зайцы, медведи, лисицы, шакалы, удавчики, степной орёл…

Единственной, пока, особо-охраняемой природной территорией является Лиахвский заповедник.

Население

Административное деление 
Цхинвальский район включает 15 сельских администраций (сельсоветов):

Населённые пункты 

По переписи 2015 года самыми населенными селениями оказались сёла Дменис (942 чел.; в 1989 году — 1243 чел.), Гудзабар (894 чел.), Хетагурово (863 чел., 2015 г.; 750 чел., 1987 г., Тбет (648 чел., 2015 г.); 670 чел.; 1989 г.; менее 1 000 чел., 2007 г.); Дыхуызта (432 чел., 2015 г.); Хелчуа (350 чел., 2015 г.); Ногкау (322 чел., 2015 г.); Гоята (240 чел., 2015 г.; 530 чел., 1987 год; менее 1 000 чел., 2007 год) и др.

В районе существовали около 300 малых и больших поселений, 60 % из было полностью или частично уничтожено в период с 1989—1992 годы, а также в 2004, 2006, 2008 годы.

На территории располагались также подконтрольные грузинским властям до августа 2008 года грузинские сёла Ачабет, Еред, Дзарцем, Кехви, Курта, Тамарашени и ряд других, которые были покинуты населением в ходе военного конфликта 2008 года и полностью разрушены.

Культура и достопримечательности 

 Этнографический музей им. Коста Хетагурова в селе Хетагурово.
 Памятники средневековой архитектуры: Армазская церковь, Аланская крепость XI века на территории бывшего села Ачабет и другие.
 Памятники Героям Великой Отечественной войны в сёлах Сатикар, Кроз, Ход, Тыбылта, Дменис, Зар, Хетагурово и других.
 Музей жертв грузинской агрессии 2008 года — «Музей сожженных душ» в селе Тбет.
 Шесть творческих коллективов, включая детский танцевальный ансамбль «Малусæг», хореографический коллектив «Амонд» (стал своего рода «культурным брендом», отражающим нашу культурную, социальную, национальную идентичность, давно перешагнув районный масштаб), оркестр народных инструментов в селе Хетагурово и другие.
детский Иподром (с августа 2021 года)
 Заслуженный народный театр Цхинвальского района (второй театр в Республике).

Экономика 
Экономика района представлена в основном сельским хозяйством а именно: животноводство (по району у нас свыше 4566 тысяч единиц крупного рогатого скота), садоводство, рыбоводство, а также виноделие. С 2021 года действует Ипподром (конная школа)

Ведётся строительство завода охлажденных полуфабрикатов, колбас и деликатесов.

На территории района имеются месторождения мергелья, глины, добыча происходит круглогодично.

Здравоохранение 

Фельдшерско-акушерских пунктов в районе — 16. В 2016 году в Залде и Присе были построены новые медпункты.

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Цхинвальского района Управление государственной статистики РЮО